Робин Клегг (; 11 августа 1977, Эдмонтон) — бывший канадский биатлонист.

Завершил карьеру в 2011/12

Начал заниматься биатлоном в 1995 году. В Кубке мира дебютировал в 1999 году. Лучшее место на конец сезона 2008/09 — 8-е (индивидуальная гонка, Поклюка, 2007/08).

Кубок мира 
 2001—2002 — 88-е место (3 очка)
 2003—2004 — 52-е место (42 очка)
 2004—2005 — 74-е место (18 очков)
 2006—2007 — 82-е место (4 очка)
 2007—2008 — 65-е место (30 очков)
 2008—2009 — 79-е место (32 очка)
 2009—2010 — 93-е место (18 очков)

Ссылки 
 Профиль IBU 
 Профиль на Sports Reference 

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Родившиеся 11 августа
Родившиеся в 1977 году
Родившиеся в Эдмонтоне
Биатлонисты Канады
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года